José Antonio Ramos puede referirse a:

 José Antonio Ramos (1969–2008), músico español;
 José Antonio Ramos Sucre (1890-1930), diplomático venezolano.